Cartão de visita — pequeno cartão contendo os dados de contato de pessoas ou corporações;
 Cartão magnético — objeto de plástico de formato retangular em que pode armazenar qualquer tipo de dados digitais;
 Cartão de crédito — cartão de plástico usado como forma de pagamento eletrônico;
 Cartão de débito — cartão de plástico usado como forma de pagamento eletrônico;
 Cartão de memória — dispositivo de armazenamento de dados com memória flash utilizado em diversos aparelhos eletrônicos;
 Cartão-postal — pequeno retângulo de papelão fino, com a intenção de circular pelo Correio sem envelope;
 Cartão inteligente — cartão que geralmente assemelha-se em forma e tamanho a um cartão de crédito, possuindo capacidade de processar dados

Ver também